Roger Wilco steht für:

 Roger Wilco (Software), ein Voice-Chat Programm
 Roger Wilco, Hauptdarsteller in der Computerspielreihe Space Quest